|}

Die Hovedbane () ist Norwegens erste Eisenbahnstrecke und führt von Oslo nach Eidsvoll.

Geschichte 
Die Norsk Hoved-Jernbane errichtete die Eisenbahnstrecke zwischen Oslo und Eidsvoll über Lørenskog und Dal. Dies war Norwegens erste öffentliche Eisenbahnstrecke, die am 1. September 1854 in Betrieb genommen wurde. Formal war die Strecke bis 4. März 1926 eine Privatbahn. Zu diesem Termin wurde NHJ als Distrikt Oslo ein Teil von Norges Statsbaner.

Der Bau der Strecke begann am 8. August 1851 mit einer anfänglichen Belegschaft von etwa 350 Arbeitern, bis Dezember 1851 wurde die Zahl der Arbeiter auf 1400 erhöht.

In Kombination mit dem auf dem Mjøsa eingerichteten Dampfschiffverkehr entstand eine gute Verbindung für Fahrgäste und Frachtstücke.

Nach der 1999 erfolgten Eröffnung des Romeriksporten an der neu gebauten nahezu parallel verlaufenden Gardermobane hat die Strecke einen Teil ihres Verkehrs verloren.

Hauerseter–Gardermobanen 
Die Hauerseter–Gardermobane (auch: Den gamle Gardermobanen) ist eine stillgelegte Nebenstrecke der Hovedbane, die am 13. Juni 1941 eröffnet und um 2004 geschlossen wurde.

Die Strecke zweigte am Bahnhof Hauerseter ab und führte zu Gleisanschlüssen verschiedener Industrieunternehmen sowie zum Militärflughafen Gardermoen. Sie wurde nur für den Güterverkehr genutzt, jedoch fanden 1947 einige militärische Personentransporte statt. Als 1995 mit dem Bau des neuen Oslo Lufthavn begonnen wurde, wurde die Streckenlänge von 6,7 Kilometer auf 3 Kilometer verkürzt. Die östliche Start- und Landebahn, das Terminalgebäude und das Parkhaus wurden über die ehemalige Bahnstrecke gebaut.

2000 wurden die letzten Gütertransporte eingestellt, 2004 der letzte Streckenabschnitt gesperrt. Danach wurde die Strecke an einigen Stellen abgebaut und 2008 erfolgte der Abriss der relativ neuen Eisenbahnbrücke über die Europastraße 6 für den Ausbau der Autobahn. Diese Brücke verband den Ort Hauerseter mit den Industriegebieten bei Gardermoen.

Bahnstrecke Bøn–Bønsdalen 
Die Bahnstrecke Bøn–Bønsdalen war eine private Bahnstrecke, die in Bøn von der Hovedbane abzweigte und zur Fabrik Bønsdalen führte. Die etwa 1,2 Kilometer lange Strecke wurde 1881 als Pferdebahn (möglicherweise mit anderer Spurweite) in Betrieb genommen. 1895 wurde die Bahn elektrifiziert und bis etwa 1900 elektrisch betrieben. Bis 1965 blieb die Strecke unter der Regie der Fabrik und wurde 1995 stillgelegt.

Siehe auch 
 Dampflokomotiven der norwegischen Eisenbahngesellschaft Norsk Hoved-Jernbane

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Oslo
Bahnstrecke in Viken